Алпамыш:
 Алпамыш — батыр (герой-богатырь), центральный персонаж одноимённого эпоса тюркских народов.
 Алпамыш-Батыр (эпос) — казахский героический эпос, распространенный среди коныратов и кыпчаков.